Rodionow oder Rodionov ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Rodionow (* 1985), kasachischer Fußballtorhüter
 Igor Nikolajewitsch Rodionow (1936–2014), russischer Politiker, Verteidigungsminister in den 1990er-Jahren
 Jewgeni Alexandrowitsch Rodionow (1977–1996), russischer Soldat und bekanntes Entführungsopfer im Ersten Tschetschenienkrieg
 Juri Nikolajewitsch Rodionow (* 1938), russischer Generaloberst und Politiker 
 Jurij Rodionov (* 1999), österreichischer Tennisspieler
 Michail Iwanowitsch Rodionow (1907–1950), um 1949 Vorsitzender des Ministerrats der Russischen RSFSR

 Wassili Matwejewitsch Rodionow (1860–1934), russischer Generalmajor 
 Witali Rodionow (* 1983), weißrussischer Fußballspieler, siehe Wital Radsiwonau
 Wladimir Michailowitsch Rodionow (1878–1954), russisch-sowjetischer Chemiker
 Wladislaw Rodionow (* 1997), weißrussischer Billardspieler, siehe Uladsislau Radsiwonau

Siehe auch:
 Radsiwonau